Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Коррез. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19016.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 75 км юго-восточнее Лиможа, в 10 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 323 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 190 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 137 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 137 активных работали 124 человека (65 мужчин и 59 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 53 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез